Amaryllis steht für:
 Amaryllis (Gattung), Pflanzengattung
 Vertreter der Amaryllisgewächse, Pflanzenfamilie
 (1085) Amaryllis, Asteroid
 Amaryllis (Album), Album von Shinedown (2012)
 Amaryllis / Belladonna, Jazzalbum von Mary Halvorson (2022)
 Antoinette Deshoulières (1638–1694), französische Dichterin, Pseudonym Amaryllis

Siehe auch:
 Rittersterne